IRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Matari, Isiro, Repubblica Democratica del Congo
 Irp. – in linguistica, abbreviazione per Dialetti irpini (appartenenti al gruppo italiano meridionale intermedio)